Oostelijke langstaartheremietkolibrie
 Westelijke langstaartheremietkolibrie